Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1997 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Richard Krajicek. Das Finale bestritten Pete Sampras und Cédric Pioline, welches Sampras in drei Sätzen gewann. Dies war sein vierter Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 1993, 1994 und 1995) und sein zehnter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1997